Троянские спутники — естественные спутники планеты, которые находятся около двух троянских точек Лагранжа L4 и L5 более крупной луны планеты. Точки расположены так, что один из троянских спутников обгоняет крупный спутник на60°, а второй, соответственно, отстает от него на60°. Положение спутников в точках Лагранжа L4 и L5 устойчиво, при слабых возмущениях спутники будут пытаться вернуться к этой точке. С крупной луной спутники находятся в орбитальном резонансе 1:1. Поскольку они находятся с ней на одной и той же орбите, они также являются коорбитальными. Все троянские спутники, известные сегодня, находятся в системе Сатурна.

Троянские спутники называются так по аналогии с троянскими астероидами, которые находятся в точках Лангранжа планет (и называются по именам героев Троянской войны). Троянские спутники обращаются вокруг планеты, в отличие от троянских астероидов, которые обращаются вокруг солнца.

Сатурн 

На сегодняшний день известны только 4троянских спутника, все они находятся в системе Сатурна.

Одна из крупнейших лун Сатурна, Тефия (диаметр ) сопровождается двумя троянскими спутниками — Телесто () и Калипсо (). Соотношение массы Тефии к массе Телесто и Каллипсо — приблизительно .

Другой крупный спутник, Диона (диаметр ), коорбитален с троянскими спутниками Еленой () и Полидевком (). Елену иногда даже называют «ДионаB».

См. также 
 Точки Лагранжа
 Троянские астероиды
 Список троянских астероидов («троянцы»)
 Список троянских астероидов («греки»)
 Спутник спутника

Небесная механика